Walchhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Walchhofer (* 1997), österreichische Skilangläuferin
 Michael Walchhofer (* 1975), österreichischer Skirennläufer
 Norbert Walchhofer (1952–2022), österreichischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Walchshofer